Theoktist  steht für
Theoktist der Mönch, Liederdichter und Melodiker des 12. Jahrhunderts
Theoktist Blazewicz (1807–1879), orthodoxer Metropolit